«Melissa» puede referirse a:

Nombre 
 Melissa (nombre), variante del nombre Melisa.

Música 
 Melissa (cantante), nombre artístico de la cantante venezolana Melissa Griffiths.
 Melissa (álbum de 1983) (1983), álbum debut de la cantante venezolana Melissa.
 Melissa (álbum de Mercyful Fate) (1983), álbum de Mercyful Fate.
 Melissa (álbum de 1990) (1990), álbum de la cantante venezolana Melissa.
 Melissa (Mini-CD) (2002), álbum recopilatorio de la cantante venezolana Melissa.

Canciones 
 Melissa (canción de Julien Clerc) (1984), canción de Julien Clerc.
 Melissa (canción de The Allman Brothers Band) (1972), canción de The Allman Brothers Band.
 Melissa (canción de Lacrimosa), canción del grupo alemán Lacrimosa.
 Melissa (canción de Porno Graffiti) (2003), canción del grupo japonés Porno Graffiti.

Películas 
 Melissa (película de 1966) (1966), del director alemán Paul May.
 Melissa (película de 1995) (1995), del director Steven D. Binder.

Toponimia 
 Melissa (Texas), ciudad estadounidense en el estado de Texas.
 Melissa (Italia), municipio italiano - comuna de la provincia de Crotone (Calabria).
 Melissa (Ontario), localidad en Ontario.

Flora y fauna 
 Melissa (género), género de plantas perteneciente a la familia Lamiaceae.

Varios 
 Melissa (informática), virus informático lanzado en 1999.
 proyecto MELiSSA, proyecto de soporte vital espacial.

Personajes célebres 
 Melissa (cantante libanesa) (cantante libanesa).
 Melissa M (cantante francesa).